И́горь Кефели́:
 Кефели, Игорь Евгеньевич (1920—1980) — советский анатом.
 Кефели, Игорь Фёдорович (род. 1945) — специалист в области социологии философии, культурологии, философии науки и техники, доктор философских наук, профессор.